OC90 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 493 амінокислот, а молекулярна маса — 53 454.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки